Petrel de Santa Elena puede referirse a dos especies de aves, ambas extintas:

 Bulweria bifax; o
 Pseudobulweria rupinarum.